Nordic Trophy 2009 (svenska turneringen) spelades mellan den 7 augusti och den 21 augusti, och hade 6 lag. Gruppspelet vanns av HV71 och slutspelet vanns av Djurgårdens IF.

Grundserien

Tabell

Matcher

7 augusti
 – Linköpings HC 1 – 2  (0 – 1, 1 – 0, 0 – 0, 0 – 1)

11 augusti
Linköpings HC – HV71 2 – 5 (1 – 0, 1 – 1, 0 – 4)
Frölunda HC –  4 – 0 (0 – 0, 3 – 0, 1 – 0)
Malmö Redhawks – Färjestads BK 1 – 4 (0 – 2, 1 – 0, 0 – 2)

13 augusti
Linköpings HC – Malmö Redhawks 2 – 3  (0 – 0, 2 – 0, 0 – 2, 0 – 0, 0 – 1)

14 augusti
Linköpings HC – Frölunda HC 3 – 4 (1 – 4, 1 – 0, 1 – 0)
HV71 – Färjestads BK 6 – 0 (1 – 0, 3 – 0, 2 – 0)
 – Malmö Redhawks 7 – 0 (4 – 0, 2 – 0, 1 – 0)

17 augusti
HV71 – Frölunda HC 5 – 3 (1 – 0, 3 – 2, 1 – 1)

18 augusti
 – Färjestads BK 3 – 2 (1 – 0, 1 – 1, 1 – 1)
Malmö Redhawks – HV71 2 – 1 (0 – 0, 1 – 1, 1 – 0)

20 augusti
Frölunda HC – Malmö Redhawks 5 – 3 (3 – 1, 0 – 1, 2 – 1)
HV71 –  3 – 2 (1 – 1, 1 – 1, 1 – 0)
Färjestads BK – Linköpings HC 0 – 3 (0 – 2, 0 – 0, 0 – 1)

21 augusti
Färjestads BK – Frölunda HC 3 – 1 (0 – 0, 1 – 1, 2 – 0)

Slutspel

Match om femte plats

Slutställning

Djurgårdens IF är Nordic Trophy-mästare 2009.

Statistik

Referenser

Se även
Nordic Trophy
Nordic Trophy Junior
Nordic Trophy 2009 (finska turneringen)
Nordic Trophy Junior 2009

Sport i Sverige 2009
Ishockeysäsongen 2009/2010
2009